Politt ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Pollitt (1946–2018), britischer Verwaltungswissenschaftler
 Harry Pollitt (1890–1960), Generalsekretär der Kommunistischen Partei Großbritanniens
 Jerome Jordan Pollitt (* 1934), US-amerikanischer Klassischer Archäologe
 Katha Pollitt (* 1949), US-amerikanische Autorin
 Katrin Pollitt (* 1966), deutsche Schauspielerin

Siehe auch: Politt